Villanueva de las Manzanas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de las Manzanas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villanueva de las Manzanas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar